Battle Mountain kan syfta på följande:
 Battle Mountain, British Columbia, berg i Kanada
 Battle Mountain, Nevada, ort i USA